Leonor de Portugal (Torres Vedras, 18 de septiembre de 1434-Wiener Neustadt, 3 de septiembre de 1467) fue una infanta portuguesa y  emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico por su matrimonio con Federico III de Habsburgo.

Antecedentes 
Leonor nació en Torres Vedras el 18 de septiembre de 1434, una de los nueve hijos del rey Eduardo I y su esposa Leonor de Aragón y Alburquerque. Era la tercera hija mayor, pero sus dos hermanas mayores murieron jóvenes, dejando a Leonor como la mayor de las hijas supervivientes. Cuando su padre el rey Eduardo murió cinco días antes de su cuarto cumpleaños, el hermano de Leonor, Alfonso V lo sucedió como rey, con su madre de regente. En el mes de marzo siguiente, su madre dio a luz a otra hija, Juana, que con el tiempo sería la trístemente célebre esposa de Enrique IV de Castilla.

En 1440, la madre de Leonor se vio obligada a exiliarse a Castilla después de perder el enfrentamiento con su cuñado, Pedro de Portugal, duque de Coímbra, por la regencia del joven rey Alfonso. Dejó a Leonor detrás porque la niña estaba enferma por aquel entonces.

Emperatriz 

Leonor se casó con el emperador germánico Federico III de Habsburgo. El matrimonio probablemente fue sugerencia de Isabel de Portugal, duquesa de Borgoña. Los arreglos los hizo el tío de Leonor, el rey de Nápoles quien, en 1448, envió a artistas de su corte a pintar a Leonor. También se le sugirió a Leonor casarse con el rey de Francia, pero se dice que ella prefirió casarse con Federico, porque esto le daría el título de emperatriz en lugar del de reina. Las negociaciones, en la práctica, se hicieron en Nápoles y se acabaron en 1451. Durante el viaje por mar, la flota que escoltaba a leonor a Italia fue atacada por piratas y por tormentas, y hubo rumores de que ella se perdió en el mar. Leonor y Federico se encontraron en Siena: Federico palideció cuando la vio, por un lado por el puro nerviosismo del matrimonio, pero también porque le preocupaba su capacidad de dar a luz, dada la apariencia frágil de la infanta.

El matrimonio se celebró el 16 de marzo de 1452 en Roma. Los dos fueron coronados como emperadores tres días más tarde, el 19 de marzo de 1452 por el papa Nicolás V en la basílica de San Pedro. Federico III fue el último emperador del Sacro Imperio coronado en Roma. Al coronarla, le dieron el nombre de Elena, pero nunca lo usó. Los festejos fueron organizados por su tío, el rey de Nápoles. Su dote se usó para aliviar los problemas financieros de su esposo y aumentar su poder.

Leonor y Federico tenían gustos diferentes. El amor de Leonor por la danza, el juego y la caza no era algo que Federico compartiera, y su relación se vio afectada por estas diferencias. Federico envió a casa al entorno portugués de Leonor después de la boda, debido al coste, y ella sufrió nostalgia; él también la acusó de haber causado la muerte de varios de sus hijos permitiéndoles comer comida portuguesa, y por lo tanto se encargó él mismo de la crianza del resto de los niños. Durante el período de cautividad en Viena, cuando la gente se vio obligada a comer ratas, gatos y perros, ella animaba a la gente. Algunas versiones de la historia señalan que Leonor se vio sacada de la espléndida corte portuguesa para ir a parar a la baldía tierra vienesa debido al estricto sentido económico de su esposo.

Leonor murió en Wiener Neustadt el 3 de septiembre de 1467, y está enterrada en el Neukloster, el monasterio cisterciense de esa misma ciudad, donde puede verse su tumba.

Descendencia 
Leonor y Federico tuvieron cinco hijos:
 El archiduque Cristóbal (16 de noviembre de 1455-21 de marzo de 1456);
 Maximiliano (22 de marzo de 1459-12 de enero de 1519), sucesor de su padre con el nombre de Maximiliano I;
 La archiduquesa Elena (3 de noviembre de 1460-28 de febrero de 1461);
 Cunegunda (16 de marzo de 1465-6 de agosto de 1520), casada con el duque Alberto IV de Baviera;
 El archiduque Juan (9 de agosto de 1466-10 de febrero de 1467).

Linaje

Referencias 

 Sigrid-Maria Größing, AEIOU - Glück und Unglück im österreichischen Kaiserhaus, Verlag Amalthea, ISBN 978-3-85002-633-8

Nacidos en Torres Vedras
Fallecidos en Wiener Neustadt
Reinas consortes de la casa de Avís
Emperatrices consortes del Sacro Imperio del siglo XV
Infantes de Portugal del siglo XV (casa de Avís)
Reinas consortes de Alemania del siglo XV
Portugueses del siglo XV
Reinas consortes de Italia
Duquesas consortes de Austria del siglo XV